Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржано је 31. августa и 2. септембра  на стадиону Нагаји.

Титулу освојену 2005. у Хелсинкију бранио је Андрус Варник из Естоније.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 бацача копља из 22 земље.

 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)  
 (1)
 (1)
 (1)  
 (3)
  (2)
 (3)
 (1)
 (2)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих бацача копља у сезони 2007. пре првенства (25. августа), имали су следећи пласман .

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2007.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +7

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 31. августа 2007. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман међу 12 у финалу износила је 82,00 (КВ). Норму је испунило 8 такмичара, а 4 у финале се пласирало на основу резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 09:30 и група Б у 11:00.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 2. септембра 2007. године у 19:15 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању копља на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном